Messier 110, eliptična galaksija u Andromedi, posljednji objekt Messierova kataloga
 Mercedes Benz M110, 2.8L Mercedesov motor, proizvođen u periodu 1973. – 1986.
 M110 howitzer
 M-110 (autoput u Michiganu, SAD)